Petalostegus är ett släkte av mossdjur. Petalostegus ingår i familjen Petalostegidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Petalostegus